Harris County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Harris County (Georgie) – okres státu Georgie
 Harris County (Texas) – okres státu Texas